Corvin – affluente del Valea Mare, a sua volta affluente del Danubio
 Corvin-negyed – stazione della metropolitana di Budapest
 Francesca Korwin-Krasińska – nobildonna polacca che divenne duchessa di Curlandia e Semigallia 
 Michael Corvin – personaggio del film Underworld

Pagine correlate 
 Ion Corvin